Фінал чемпіонату Південної Америки з футболу 1937 — фінальний матч 14-го розіграшу чемпіонату Південної Америки. Відбувся 1 лютого 1937 року в Буенос-Айресі на стадіоні «Гасометро».

Передісторія

Матч

Примітки

Посилання 
 Інформація про турнір на RSSSF 

Матчі збірної Аргентини з футболу
Матчі збірної Бразилії з футболу
Події 1 лютого
Лютий 1937